Подгорненское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Бугульминском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Подгорный.

Описание 
Расположено в северной части района. Граничит с Берёзовским, Новоалександровским, Новосумароковским сельскими поселениями и с Азнакаевским районом.

Территорию с юга на север пересекает р. Зай, имеется крупное малое водохранилище на р. Проточный Ключ.

В южной части и по восточной границе проходит автодорога Бугульма - Азнакаево.

На западе поселения расположен аэропорт Бугульма.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 18-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Бугульминский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Бугульминского района
Сельские поселения Татарстана